Plaats in Indonesië
 Wotan (Sukolilo), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Wotan (Panceng), een plaats in het regentschap Gresik in de provincie Oost-Java
 Wotan (Pulung), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Wotan (Sumberejo), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Anders
 Wotan (motorfiets), een Duits historisch merk van motorfietsen
 Wotan (mythologie), de oppergod uit de operacyclus Ring des Nibelungen van Richard Wagner